La Rijksweg 2 (o A2) olandese parte da Amsterdam, fino ad arrivare al confine con il Belgio, al congiungimento con l'Autoroute A25. L'autostrada è lunga 208 km.

Percorso

Note

Voci correlate
 Autostrade nei Paesi Bassi

Altri progetti

Collegamenti esterni

A002